Василий Гапонов: Гапонов, Василий Петрович (1925—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Гапонов, Василий Семёнович (в монашестве Иоасаф; 1803—1861) — русский духовный писатель, иеромонах Русской православной церкви, статистик, археолог и историк.